Sirani – cognome italiano
 Anna Maria Sirani – pittrice italiana
 Barbara Sirani – pittrice italiana
 Elisabetta Sirani – pittrice italiana
 Giovanni Andrea Sirani – pittore italiano
 Cratere Sirani